Mount Johnston kan syfta på följande platser:

Antarktis 

 Mount Johnston. Östantarktis, berg, 
 Mount Johnston, Västantarktis, berg,

Hongkong 

 Yuk Kwai Shan, kulle, 

Robotskapade Hongkongförgreningar